Burg Holzheim steht für:

 Burg Holzheim (Haunetal), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Burg Holzheim (Langerwehe), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schloss Holzheim, Gemeinde Leonding, Bezirk Linz-Land, Österreich
 Jagdschloss Holzheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen